Bantur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bantur, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Bantur, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar